Joan Curcuas (en grec: Ιωάννης Κουρκούας; en italià: Giovanni Antipati da Cusira, pel seu títol d'antípat en la cort romana d'Orient) fou el catepà d'Itàlia de l'Imperi Romà d'Orient des del 1008 fins a la seva mort en combat el 1010.

Era d'origen armeni. Abans de passar a Itàlia Curcuas fou estrateg de Samos. Curcuas arribà a Bari el maig del 1008 com a successor d'Aleix Xífies, que havia caigut en batalla a principis d'any o l'any anterior. Combaté la primera revolta dels llombards a la Pulla romana d'Orient: un any després de la seva arribada al càrrec, el 9 de maig del 1009, esclatà una rebel·lió a Bari, encapçalada pel llombard Melus de Bari, que ràpidament es difongué a altres ciutats de la Pulla. Curcuas morí sense veure la culminació de les petites insurreccions llombardes: l'arribada dels normands al Mezzogiorno i la seva conquesta total. Curcuas caigué en combat contra els rebels llombards sia a finals del 1009 o a principis del 1010. El març d'aquest últim any, el seu successor, Basili Mesardonites, arribà amb reforços.

Bibliografia 
 Norwich, John Julius. The Normans in the South 1016-1130. Longmans: Londres, 1967.
 Chalandon, Ferdinand. Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. París, 1907.

Catepans d'Itàlia
Generals romans d'Orient